Noventa kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Noventa Vicentina, Veneto, Provincia di Vicenza, 
 Noventa Padovana, kommun, Veneto, Provincia di Padova, 

Robotskapade Italienförgreningar